Saint-Samson ist die Bezeichnung folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Samson (Calvados), Département Calvados
 Saint-Samson (Mayenne), Département Mayenne (ehemalige Gemeinde)

mit Namenszusatz:
 Saint-Samson-de-Bonfossé, Département Manche
 Saint-Samson-de-la-Roque, Département Eure
 Saint-Samson-la-Poterie, Département Oise
 Saint-Samson-sur-Rance, Département Côtes-d'Armor